Die Liste der Fußballspieler mit den meisten DDR-Oberliga-Einsätzen verzeichnet alle Fußballspieler, die in der 42-jährigen Geschichte der obersten Spielklasse der DDR mindestens 300 Oberligaspiele absolviert haben. Der Spieler mit den meisten Einsätzen ist Eberhard Vogel, der zwischen 1962 und 1982 auf 440 Einsätze für den FC Karl-Marx-Stadt und den FC Carl Zeiss Jena kam.

Liste der Rekordspieler 
Anmerkungen:
 Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
 Die Reihenfolge der Vereine richtet sich nach Anzahl der Spiele.
 Im Falle von Vereinsumbenennungen ist immer der Vereinsname angegeben, unter dem der Spieler die meisten Einsätze hat.

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der DDR-Oberliga

Literatur 
 Andreas Horn, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6

Weblink 
 East Germany - All-Time Most Matches Played in Oberliga

DDR-Fußball-Oberliga
DDR-Oberliga Rekordspieler